De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1992 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 19 juli 1992 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1992
Frankrijk
Sport in Magny-Cours
Sportevenement in Bourgogne-Franche-Comté